Механик — специалист по механике.

 Старший инженер-механик — механик на военном корабле.
 Бортмеханик — член лётного экипажа воздушного судна (ВС) или космического корабля (КС), обеспечивающий контроль и управление различными системами летательного средства во время полёта, а также выполняющий ряд обязанностей при выполнении предполётной подготовки ВС.

Фильмы 
 «Механик» () — фильм Майкла Уиннера 1972 года с Чарлзом Бронсоном в главной роли.
 «Механик» — советский короткометражный фильм 1981 года.
 «Механик» () — фильм 2005 года, режиссёр и исполнитель главной роли — Дольф Лундгрен.
 «Механик» () — фильм 2011 года с Джейсоном Стэтхемом в главной роли. Лента является ремейком фильма 1972 года.

Фамилия 
 Механик, Александр Григорьевич (род. 1947) — российский политолог и публицист.
 Механик, Израиль Бенцианович (1909—1989) — советский тяжелоатлет, чемпион Европы (1947).